

Geografia
 Embden – comune del Maine (Stati Uniti d'America)
 Embden – CDP del Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)

Persone
 Gustav Georg Embden – chimico tedesco